Гай Манлий:

 Гай Манлий (консул)
 Гай Манлий (народный трибун)
 Гай Манлий (мятежник)